Georgian è un blocco Unicode. È costituito da 88 caratteri compresi nell'intervallo U+10A0-U+10FF.

Comprende i simboli degli alfabeti georgiani.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeti georgiani

Unicode